

Astronomia
 4000 Hipparchus – asteroide
 Hipparcos – missione spaziale astrometrica
 Catalogo Hipparcos – risultato della missione Hipparcos
 Cratere Hipparchus – cratere lunare
 Cratere Hipparchus – cratere su Marte

Onomastica
Ipparco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ipparco – figlio di Pisistrato, tiranno di Atene
Ipparco di Stagira – vissuto intorno al 330 a.C., allievo di Aristotele
Ipparco di Nicea – vissuto nel II secolo a.C., astronomo ellenistico, tra i massimi dell'antichità
Ipparco il Pitagorico – filosofo vissuto a cavallo tra il V e il IV secolo a.C.

Altro
Ipparco – capo della cavalleria degli eserciti greci antichi
Ipparco – dialogo attribuito a Platone